Гёнен может означать:

  — река, впадает в Мраморное море.
 Гёнен — город и район в провинции Ыспарта в Турции.
 Гёнен — город и район в провинции Балыкесир в Турции.
 Гёнен, Дженк (род. 1988) — турецкий футболист, вратарь.